
Рейш:

Фамилия 
 Рейш, Антониу (род. 1959) — португальский бобслеист.
 Рейш, Бруно Эрихович (1927—1992) — заслуженный врач, отличник здравоохранения КазССР.
 Рейш, Вальтер (; 1903—1983) — американский писатель.
 Рейш, Грегор (; 1470—1525) — представители философской школы конца схоластической реалисты.
 Рейш, Гюнтер (; род. 1927) — немецкий режиссёр в DEFA.
 Рейш, Карел () — британский кинорежиссёр.
 Рейш, Роберт (, род. 1947) — канадский палеонтолог.
 Рейш, Станислав Евгеньевич (род. 2003) — российский баскетболист.
 Рейш, Штефан (; род. 1941) — немецкий футболист.
 и  
 Антониу Суареш душ Рейш (1847—1889) — португальский скульптор.
 Арналду душ Рейш Араужо (1913—1988) — первый индонезийский губернатор Восточного Тимора.
 Жозе Мария душ Рейш Перейра (1901—1969) — португальский писатель.
 Жорже Паулу Кадете Сантуш Рейш (Жорже Кадете; род. 1968) — португальский футболист.
 Жуан Карлуш Рейш Граса (Жуанзиньо; род. 1989) — португальский футболист.
 Рейш, Константину (род. 1961) — мозамбикский легкоатлет.
 Луиш Мигел душ Рейш Родригеш (Луиш Мигел; род. 1981) — португальский футболист.
 Мариза Рейш Нунеш (Мариза; род. 1973) — португальская певица, исполнительница фаду.
 Педру Мигел Рейш Франку (Педру Рейш; род. 1985) — португальский футболист.
 Эдуарду душ Рейш Карвалью (Эдуарду; род. 1982) — португальский футболист.

Другое 
 Соареш-дуж-Рейш — один из наиболее известных португальских музеев, расположен в городе Порту в здании дворца Карранкаш.

См. также 
 Рюйш, Фредерик ()
 Рейс
 Рейха